Torre Pujol (Cardedeu), casa al Vallès Oriental
 Torre Pujol (Guissona), casa a la Segarra
 Torre Pujol (Sentmenat), casa al Vallès Occidental